Истпорт има више значења:
 Истпорт (Њујорк)
 Истпорт (Мичиген)
 Истпорт (Мејн)